Вілле́р-ле-Сек () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 135 км на північний схід від Парижа, 90 км на схід від Ам'єна, 26 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 99 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 292,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллер-ле-Сек на сайті французького Національного інституту географії
 Віллер-ле-Сек на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллер-ле-Сек на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллер-ле-Сек на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллер-ле-Сек на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена